L'ascensore, brano musicale di Carlo Marrale del 1994
L'ascensore, singolo di Ambra Angiolini del 1995
L'ascensore, film di Dick Maas
L'ascensore, episodio del film Quelle strane occasioni